Бундестаг може да се отнася за
 Долната камара на Германския парламент
 политически орган на Германския съюз
 най-висшия контролен орган на Германския футболен съюз